Bob Swaim – regista statunitense
 Geoff Swaim – giocatore di football americano statunitense
 Jackie Swaim – ex cestista statunitense